Rhithymna (griechisch ) steht für:

 eine antike Stadt, heute Rethymno auf Kreta
 Titularbistum Rhithymna, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum